Tento seznam obsahuje nejčastější mužská křestní jména v Česku. Vychází z údajů ministerstva vnitra. Seznam řadí mužská jména dle četnosti jejich žijících nositelů. Obsahuje 300 nejčastějších jmen.

Reference

Související články 
 Seznam křestních jmen
 Seznam nejčastějších ženských jmen v České republice

 
křestní jména